Seva (hindoeïsme), vrijwilligerswerk in het hindoeïsme.
 Seva (stichting), Amerikaanse liefdadigheidsorganisatie.
 Seva (Spanje), gemeente in de Spaanse provincie Barcelona.

Zie ook 
 Ceva (doorverwijspagina)